Лінія Тодзай
Лінія Тодзай (Кіотське метро)
Лінія Тодзай (Кобське метро)
Лінія Тодзай (Саппороське метро)
Лінія Тодзай (Токійське метро)